E85 (gorivo), bioetanolova mješavina 
Europski pravac E85, europski cestovni pravac
BMW Z4 (E85), prva generacija BMW-a Z4